A151 steht für:
 A151 (Russland), russische Fernstraße föderaler Bedeutung
 Autoroute A151, französische Autobahn

A151